Elka steht für:

 Elka (Automobilhersteller), italienischer Autohersteller
 Elka 6521, der erste bulgarische elektronische Rechner
 ELKA Rhapsody, italienischer Keyboardhersteller
 Elka Seilbahn im Schlesischen Park, Polen

Elka ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold Krauss-Elka (1891–1964), österreichischer Komponist